Die Liste der Spieler des 1. FC Kaiserslautern nennt alle Fußballspieler, die mindestens ein Spiel für den 1. FC Kaiserslautern in Endrunden um die Deutsche Meisterschaft oder in der Oberliga Südwest (1946–1963) absolvierten, sowie alle Spieler, die nach Einführung der Bundesliga 1963 dem Profikader des Vereins angehörten. Angegeben sind Nationalität, Zeitraum der Kaderzugehörigkeit und Position der Spieler sowie die Anzahl der Spiele und Tore für den FCK.

Erläuterungen 
 Nat.: Nennt die Nationalität des Spielers. A-Nationalspieler sind mit einem N gekennzeichnet.
 von und bis: Erstes und letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Kader. Bei Spielern, die vor 1963 aktiv waren, ist die Saison des ersten bzw. letzten hier berücksichtigten Einsatzes genannt.
 Pos.: Nennt die Position des Fußballers. TW = Torwart, AB = Abwehrspieler, MF = Mittelfeldspieler, ST = Stürmer, FS = Feldspieler (die genaue Position des Spielers ist nicht bekannt).
 Summe: Gesamtsumme der absolvierten Spiele und erzielten Tore des Spielers.
 Bundesliga: Anzahl der Spiele und Tore in der Bundesliga (1963–1996, 1997–2006, 2010–2012).
 2. BL: Anzahl der Spiele und Tore in der 2. Bundesliga (1996/97, 2006–2010, 2012–2018).
 3. Liga: Anzahl der Spiele und Tore in der 3. Liga (2018/19).
 Oberliga: Anzahl der Spiele und Tore in der Oberliga Südwest (1946–1963).
 DM: Anzahl der Spiele und Tore in Endrunden um die Deutsche Meisterschaft (1942, 1948, 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1963).
 DFB-Pokal: Anzahl der Spiele und Tore im DFB-Pokal (1953/54, 1954/55, 1961, 1964–2018). Spiele im Tschammer-Pokal sind nicht berücksichtigt.
 Europapokal: Anzahl der Spiele und Tore im Europapokal (UEFA-Pokal 1972/73, 1976/77, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1999/2000, 2000/01, 2003/04; Europapokal der Pokalsieger 1990/91, 1996/97; Europapokal der Landesmeister 1991/92; Champions League 1998/99; UEFA Intertoto Cup 2002). Nicht berücksichtigt sind der International Football Cup (1962/63, 1964/65, 1965/66, 1966/67) und der Intertoto Cup (1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1978, 1988, 1989, 1990).
 andere: Anzahl der Spiele und Tore in den Finalspielen um die Meisterschaft der französischen Zone (1947, 1948, 1949 und 1950), im DFB-Supercup (1990, 1991, 1996), im DFB-Ligapokal (1998, 1999, 2000), in der Bundesliga-Relegation 2013 und im Südwestpokal 2018/19. Nicht berücksichtigt ist der DFB-Ligapokal 1972/73.
 Spieler, die aktuell im Profikader des FCK stehen, sind grau unterlegt.
 Die letzte Zeile nennt die Anzahl der hier aufgelisteten Spieler und die Summe der Spiele und Tore, die der FCK im jeweiligen Wettbewerb bestritten bzw. erzielt hat.
 Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken einer Zelle der zweiten Zeile wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, ein erneutes Anklicken kehrt die Sortierung um.

Spielerliste 
Stand: 7. Juni 2020

Anmerkungen: Die Saison 1945/46 betreffend fehlen 31 Einsätze, elf Torschützen sind unter Vorbehalt genannt. 148 Oberliga-Einsätze (1945–1951) wurden rekonstruiert.

Literatur 
 Werner Skrentny (Hrsg.): Teufelsangst vorm Erbsenberg. Die Geschichte der Oberliga Südwest 1946–1963. Klartext, Essen 1996, ISBN 3-88474-394-5.
 Markus Röder: Die Statistik des 1. FC 1900 Kaiserslautern. 1900–1994. Paqué - Druck und Verlag - GmbH, Ramstein-Miesenbach
 Matthias Kropp: Deutschlands große Fußballmannschaften – Teil 9: 1. FC Kaiserslautern. AGON Sportverlag, Kassel 1996 ISBN 3-928562-71-1

Weblinks 
 Aktueller Kader auf der Website des 1. FC Kaiserslautern
 Die Historie des 1. FC Kaiserslautern auf der-betze-brennt.de
 Der 1. FC Kaiserslautern auf fussballdaten.de
 Der 1. FC Kaiserslautern auf weltfussball.de
 Der 1. FC Kaiserslautern auf kicker.de
 Der 1. FC Kaiserslautern auf transfermarkt.de

!Liste Spieler
Kaiserslautern 1 Fc
Fussballspieler Kaiserslautern 1 Fc